Пень — невелика частина стовбура дерева разом з корінням, яка залишилася після його часткового знищення.

Топонім

Пень — село в гміні Домброва-Хелмінська Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пень — село в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства